le xebec, ou chebec est un petit navire utilisé entre les XVI et XIX siècles.
 Studio Xebec est un studio d'animation japonais.